Dlouhá bezeichnet mehrere Orte in Tschechien
 Dlouhá, Ortsteil von Netřebice, Okres Český Krumlov
 Dlouhá (Hradiště), Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Hradiště

 Česká Dlouhá, ehemalige Gemeinde und Grundsiedlungseinheit von Březová nad Svitavou, Okres Svitavy
 Moravská Dlouhá, Grundsiedlungseinheit von Březová nad Svitavou, Okres Svitavy

Siehe auch:
 Dlouha